Константи́н Ани́симов:

 Анисимов, Константин Александрович (род. 1966) — российский театральный актёр, диктор ФК «Зенит».
 Анисимов, Константин Андреевич (1850—1917) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Анисимов, Константин Николаевич (род. 1986) — российский телеведущий, сценарист.